Punt
Punt (futebol americano)

Localidades

De Punt

Desambiguação